1970 Голяма награда на Великобритания е 21-вото за Голямата награда на Великобритания и седми кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 20 юли 1970 година на пистата Брандс Хач в област Кент, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания